Южный —хутор в Переволоцком районе Оренбургской области в составе сельского поселения Садовый сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров по прямой на юг от районного центра поселка Переволоцкий.

Население
Население составляло 261 человек в 2002 году (52% русские, 26% казахи),  242 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района